Националистическа партия може да се отнася за:
 Националистическа партия (Гърция)
 Националистическа партия (Малта)
 Националистическа партия (Филипини)